Alte Schmelz steht für:

 Alte Schmelz (St. Ingbert), Gebäudeensemble in St. Ingbert, Saarland
 Alte Schmelz, anderer Name für Turmhügel Schlössle im Landkreis Kulmbach, Bayern

Siehe auch:
 Altschmelz, Ortsteil von Mouterhouse (dt. Mutterhausen) im Landkreis Saargemünd, Lothringen, Frankreich